Tato stránka obsahuje seznamy měst Ruské federace – přehled podle počtu obyvatel a abecední seznam vybraných měst.

Podle počtu obyvatel

Města nad 200 000 obyvatel 
Následující tabulka představuje města s více než 200 000 obyvatel (bez aglomerací) podle sčítání z roku 2010. Data pocházejí jednak ze sčítání lidu 12. ledna 1989 a 9. října 2002 a dále dle uvedených referencí.

Města mezi 100 000 - 200 000 obyvatel

Podle abecedy

Reference

Externí odkazy 
 

 
 
Rusku
Rusko